I. Haakon norvég király (919?–961)
I. Haakon svéd király (1040?–1079)